Ephrussi ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Ephrussi (1901–1979), französischer Genetiker
 Charles Ephrussi (1849–1905), französischer Kunsthistoriker und Kunstsammler
 Ignaz von Ephrussi (1829–1899), österreichischer Bankier und Kunstsammler
 Victor von Ephrussi (1860–1945), österreichischer Bankier und Besitzer einer Kunstsammlung

Siehe auch:
 Ephrussi & Co., Privatbankhaus in Wien 9, Wasagasse 2, 1938 arisiert.
 Palais Ephrussi in Wien
 Villa Ephrussi de Rothschild auf dem Cap Ferrat
 Der Hase mit den Bernsteinaugen. Das verborgene Erbe der Familie Ephrussi; Familienroman, auf Deutsch erschienen 2011